EGC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Roumaniere, Bergerac, Francia